Asinger ist der Familienname folgender Personen:

 André Asinger (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Friedrich Asinger (1907–1999), österreichischer Chemiker